Liberty kan syfta på:

Tidskriften Liberty – en vänster-libertariansk tidskrift etablerad 1881 nedlagd 1908
Liberty (segelbåt) – en 12mR segelbåt som ägdes och seglades av Dennis Conner
Liberty (varuhus) – ett varuhus på Regent Street i centrala London
Liberty Records – ett USA-baserat skivbolag
Liberty Bell –  en klocka som finns i Philadelphia i USA
Liberty L-12 – en amerikansk flygplansmotor från 1917
Libertyfartyg – en amerikansk fartygstyp

Geografi
Liberty, Kansas – en stad i den amerikanska delstaten Kansas
Liberty, Mississippi – en stad i den amerikanska delstaten Mississippi
Liberty, Missouri – en stad i den amerikanska delstaten Missouri
Liberty, New York – en stad eller en by i den amerikanska delstaten New York
Liberty, Texas – en stad i den amerikanska delstaten Texas

Se även
 Liberty City
 Liberty County